Натуральне число 1847
 1847 рік до нашої ери
 1847 рік нашої ери